De finale van de Europacup II van het seizoen 1970/71 werd gehouden op 19 en 21 mei 1971 in het Georgios Karaiskákisstadion in Piraeus. Het Engelse Chelsea nam het op tegen het Spaanse Real Madrid. Het eerste duel eindigde op een 1-1 gelijkspel, na een late gelijkmaker van de Spaanse verdediger Ignacio Zoco. In de verlengingen werd er niet meer gescoord, waarna er twee dagen later een replay volgde. Die werd door Chelsea gewonnen met 2-1.

Wedstrijdgegevens

1971
Europacupvoetbal 1970/71
Chelsea FC
Real Madrid
Europacup II 1971
Sportevenement in Athene